Noa
Noa (nome)
Nuclei Operativi Alcologia